Liudger (742-809), Nederlands missionaris en rooms-katholieke bisschop in Groningen en Friesland
 Liudger van Utrecht (9e eeuw), bisschop van Utrecht
 St.-Ludgercollege Een Nederlandse school voor voortgezet onderwijs in Doetinchem